Martino puede referirse a:
 Martino, nombre masculino
 Martino de León, sacerdote y canónigo regular de San Agustín
 Martino da Como, el mayor gastrónomo europeo del siglo XV y uno de los primeros cocineros estrella de la cocina occidental.
 Martino da Udine, pintor italiano del Renacimiento